Paolo Bianchi (1908-1972) – ciclista
Paolo Bianchi (1953) – cestista
Paolo Bianchi (1964) – giornalista, scrittore, traduttore